Гейлі ()

Прізвище 
 Артур Гейлі (1920—2004) — канадський прозаїк британського походження, який створив ряд бестселерів в жанрі виробничого роману.
 Білл Гейлі (англ. Bill Haley, 1925—1981) — славнозвісний американський співак рок-н-ролу.
 Джекі Ерл Гейлі (англ. Jackie Earle Haley; нар. 1961) — американський актор і сценарист.

Ім'я 
 Гейлі Андерсон
 Гейлі Барбур
 Гейлі Вестенра
 Гейлі Вікенгайзер
 Гейлі Дафф
 Гейлі Джоел Осмент
 Гейлі Етвел
 Гейлі Ірвін
 Гейлі Макфарланд
 Гейлі Арсено

Топоными 
 Гейлі — підводний вулкан (-980 м) серед новозеландських островів Кермадек